Dedicated peut faire référence à :
Dedicated, chanson de R. Kelly
Dedicated, album de Barry White
Dedicated, album de Lemar
Dedicated, un label britannique.